El término falange puede referirse, en esta enciclopedia, a:

Milicia 
 Falange, una formación militar de la Antigüedad.
 Falange macedonia, una formación del ejército macedonio.
 Falange oblicua, una innovación en la disposición de la falange, debida al general tebano Epaminondas.

Anatomía 
 Falanges, los huesos que componen los dedos del quiridio de los vertebrados tetrápodos, incluido el ser humano.
 Falanges de la mano, los huesos de los dedos de la mano.
 Falanges del pie, los huesos de los dedos del pie.

Literatura 
 La Falange, revista mexicana de literatura de la década de 1920.

Política

En España

Originarios 
 Falange Española, un partido político surgido en 1933, originario del falangismo, que se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, para crear la Falange Española de las JONS, en 1934.
 Falange Española de las JONS, un partido político surgido de la fusión de la Falange Española con las JONS, en 1934.
 Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista, el partido único en España, surgido en 1937, que funcionó durante la dictadura del general Francisco Franco y que se disolvió en 1977.

Derivados 
 Falange Española de las JONS, el partido creado en 1976, heredero del partido del mismo nombre de 1934 (activo).
 Falange Española Independiente, el partido surgido en 1977, integrado en la FE de las JONS y disuelto en 2004.
 Falange Española de las JONS (Auténtica), el partido surgido en 1976 y desaparecido en 1980.
 Movimiento Falangista de España, el partido surgido en 1979, como escisión de los Círculos DJA y FEI.
 La Falange, el partido surgido en 1999, como escisión de FE de las JONS (activo).
 Falange Auténtica, el partido surgido en el 2002, como escisión de La Falange (activo).
 Mesa Nacional Falangista (activo).

En otros países

En Argentina 
 La Falange Auténtica, un grupo falangista actualmente activo, aunque se identifica más con la izquierda del peronismo.

En Bolivia 
 Falange Socialista Boliviana, el partido político fundado en 1937.

En Chile 
 Falange Nacional, el partido político antecesor del Partido Demócrata Cristiano de Chile.

En Cuba 
 La Falange Cubana, pequeño grupo de inspiración nacionalsindicalista cubano existente entre 1936 y 1940.
 La Falange Cubana (2002), el partido creado en 2002, heredero del partido del mismo nombre de 1936 (activo).

En Filipinas 
 La «Falange Filipina», nombre informal que recibió la sección de Falange Española —posteriormente FET y de las JONS— en Filipinas.

En Líbano 
 Falanges Libanesas, el partido político antisirio, con apoyo cristiano.

En Panamá 
 La Falange Patriótica Panameña, una organización falangista en formación.

En Venezuela 
 La Falange Venezolana, un grupo menor actualmente activo.

Enlaces externos